Ква́кер:
 Квакеры () — представители «Религиозного общества Друзей».
 Квакер — птица семейства попугаевых. Единственный вид рода Myiopsitta, известная также, как Калита.
 Квакер — разновидность неопознанного плавающего объекта.
 НПО-1 «Квакер» — советские ночные пассивные очки военного назначения.
 «Квакер» — на игровом сленге видеоигр — игрок компьютерной игры Quake.
 Квакер — неспелое кофейное зерно, проявившееся при обжарке (выглядит значительно светлее, чем остальные).
 Квакер (квакушка) — одно из расхожих названий специального музыкального гитарного эффекта Wah-wah.

Примечания